Gears Tactics — компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии. В качестве разработчиков выступают компании The Coalition и Splash Damage, а издателем — Xbox Game Studios. Версия для операционной системы Windows вышла 28 апреля 2020 года, а 10 ноября 2020 года состоялся выход игры на консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Сюжет 
События Gears Tactics происходят за 12 лет до начала оригинальной Gears of War. В качестве главного героя выступает Гейб Диаз, отец Кейт, главной героини Gears 5, который со своим отрядом противостоит учёному Саранчи Уккону.

Разработка и выпуск 
В качестве разработчиков проекта выступили компании The Coalition и Splash Damage. Gears Tactics является исключительно однопользовательской игрой.

Gears Tactics, наряду с Gears 5 и Gears Pop, была анонсирована 10 июня 2018 года на конференции Microsoft в рамках E3 2018. Следующий показ игры состоялся уже после выхода Gears 5 и Gears Pop, на The Game Awards 2019, где был показан трейлер и объявлена дата выхода игры — 28 апреля 2020 года для операционной системы Windows. Выход для консолей Xbox One, Series X и Series S запланирован на 10 ноября 2020 года; для Xbox Series X и Series S Gears Tactics станет игрой стартовой линейки.

Отзывы и критика 
Игра получила в целом положительные отзывы от критиков. Средний балл на агрегаторах оценок Metacritic и OpenCritic составляет 81 и 82 балла из 100 возможных соответственно.

Примечания 

Пошаговые стратегии
Компьютерные игры, разработанные The Coalition
Компьютерные игры, разработанные Splash Damage
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для Windows
Компьютерные игры 2020 года
Компьютерные игры-антиутопии
Gears of War
Приквелы компьютерных игр
Игры — спин-оффы
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Xbox One